

Persone 
 Eleanor Friedberger – cantante e polistrumentista statunitense
 Ernst Friedberger – immunologo e igienista tedesco

Altro 
 Friedberger Ach – fiume della Baviera, in Germania
 Sinagoga Friedberger Anlage – sinagoga scomparsa. Era nella città di Francoforte sul Meno, in Germania